Minoritenkloster steht für:

 Minoritenkloster Brilon, ehemaliges Kloster in Nordrhein-Westfalen
 Minoritenkloster Hannover, ehemaliges Kloster in Niedersachsen
 Minoritenkloster Lennep, ehemaliges Kloster in Nordrhein-Westfalen
 Minoritenkloster Münster, ehemaliges Kloster in Nordrhein-Westfalen
 Minoritenkloster Neersen, ehemaliges Kloster in Nordrhein-Westfalen
 Minoritenkloster Neunkirchen, Niederösterreich
 Minoritenkloster Ratingen, ehemaliges Kloster in Nordrhein-Westfalen
 Franziskanerkloster Regensburg, gegründet 1221,  heute in das Historische Museum Regensburg integriert.
 Minoritenkloster Wien, Österreich 
 Minoritenkloster Würzburg, bestehendes Kloster in Bayern
 Znaimer Minoritenkloster, ehemaliges Kloster in Tschechien

Siehe auch:
 Liste der Minoritenklöster